Leverage (televisieserie) - een Amerikaanse televisieserie
Leverage (economie) - een financieel begrip met betrekking tot de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen binnen bedrijven en banken.